

Sigle 
 Leucemia linfatica cronica – in medicina, una forma molto diffusa di leucemia
 Limited liability company – corrispettivo della denominazione di società a responsabilità limitata nell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti d'America
 Logical link control – protocollo di comunicazione per reti di computer, sottolivello del livello di collegamento dati

Codici 
 llc – codice ISO 639-3 della lingua lele (Guinea)